Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 75-ös, továbbá 75A, 75C, 75G, 75H, 75Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 75-ös busz (Budapest, 1972–1980)megszűnt
 75-ös busz (Budapest, 1985–2007)megszűnt
 75A busz (Budapest, 2005–2006)megszűnt

 75-ös busz (Salgótarján)megszűnt

 75-ös busz (Szeged)
 75C busz (Szeged)megszűnt
 75G busz (Szeged)megszűnt
 75H busz (Szeged)megszűnt
 75Y busz (Szeged)megszűnt